Кордон Ларго има више значења:

 Кордон Ларго (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кордон Ларго, Бахио Ларго (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кордон Ларго (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику